Натуральне число 785
 785 рік до нашої ери
 785 рік нашої ери